

Села:
 Макарове — , Кам'янецький район, Огородницька сільська рада
 Макарове — , Вітебський район, Шапечинська сільська рада

Макарове — Західноказахстанська область, Зеленовський район

Села:
 Макарове — , Шелаболихінський район
 Макарове — , Котласький район, Сольвичегодське міське поселення
 Макарове — , Котласький район, Черемушське сільське поселення
 Макарове — , Холмогорський район
 Макарове — , Аургазинський район
 Макарове — , Ішимбайський район
 Макарове — , Жирятинський район
 Макарове — , Ковровський район
 Макарове — , Кольчугінський район
 Макарове — , Великоустюзький район
 Макарове — , Вологодський район, Кубенське сільське поселення
 Макарове — , Вологодський район, Лесковське сільське поселення
 Макарове — , Вологодський район, Новленське сільське поселення
 Макарове — , Кічменгсько-Городецький район
 Макарове — , Междуреченський район
 Макарове — , Шилкинський район, Теленгуйське сільське поселення
 Макарове — , Кінешемський район
 Макарове — , Пестяковський район
 Макарове — , Приволзький район
 Макарове — , Родніковський район, Філісовське сільське поселення

Села:
 Макарове — Луганська область, Станично-Луганський район
 Макарове — Миколаївська область, Братський район
 Макарове — Одеська область, Ширяївський район
 Макарове — Харківська область, Золочівський район
 Макарове — Хмельницька область, Деражнянський район

 Макарове — назва села Макарьово (Закарпатська область, Мукачівський район) до 1995 р.